Tento článek obsahuje popisy postav z amerického dramatického seriálu Lovci duchů (Supernatural).

Hlavní postavy

Sam Winchester

Dean Winchester

Lovci

John Winchester

Bobby Singer

Ellen Harvelle

Joanna Beth „Jo“ Harvelle

Mary Winchester

Ash
Ash, kterého ztvárňuje Chad Lindberg, je lovec s velmi neobvyklým sestřihem vlasů. Sám prohlašuje, že takový sestřih má schválně a je „zepředu business man, zezadu pařmen“. Pracuje a žije v motorestu Roadhouse, společně s Jo a Ellen Harvellovými. Studoval MIT, technologický institut v Massachusetts (soukromá univerzita), ale vyhodili ho kvůli rvačkám. Vlastní speciální podomácku vyrobený notebook, pomocí kterého je schopen vyhledat a sledovat paranormální jevy. Tento notebook však Ash využívá hlavně k vystopování démona Azazela, aby tak pomohl bratrům Winchesterovým. S pomocí Sama a Deana vložil do notebooku veškeré informace, které John Winchester o Azazelovi shromáždil. V epizodě druhé série, která nese název „All Hell Breaks Loose, Part 1“, volá roztřesený Ash Deanovi, aby mu sdělil, že se mu podařilo objevit něco důležitého. Dean po rozhovoru s Ashem okamžitě sedá za volant, avšak když na místo dorazí, čeká na něj a na Bobbyho místo Roadhousu jen spáleniště. Při obhlídce sutin navíc objeví Ashovu ohořelou mrtvolu. 

Eric Kripke, tvůrce seriálu, prozradil, že Ashova smrt „Měla poukázat na to, jak moc jsem celou představu motorestu Roadhouse nenáviděl, mnohem víc, než cokoliv jiného.“ 
Co se návratu postavy Ashe týče, pan Kripke odpověděl: „Taková možnost tu je.“

Účinkování v epizodách:
 Everybody Loves a Clown, Simon Said, Hunted, All Hell Breaks Loose Part 1

Andělé

Castiel

Lucifer

Anna Milton

Démoni

Azazel

Ruby

Meg Masters

Crowley 

Lovci duchů
Lovci duchů